Haire ist der Familienname folgender Personen:

 John Haire, Baron Haire of Whiteabbey (1870–1966), britischer Politiker (Labour)
 Norman Haire (1892–1952), australischer Arzt und Sexualreformer

Siehe auch:
 Hair (Begriffsklärung)
 Hare